Dragonheart – brazylijski zespół muzyczny
 DragonForce – brytyjski zespół muzyczny założony jako Dragonheart
 Ostatni smok (ang. Dragonheart) – amerykański film z 1996
 sequele i prequele filmu:
 Dragonheart: A New Beginning (2000)
 Dragonheart 3: The Sorcerer’s Curse (2015)
 Dragonheart: Battle for the Heartfire (2017)
 Dragonheart – powieść Todda McCaffreya z cyklu Jeźdźcy smoków z Pern